Преципита́т ( — «стремительное падение»):
 Преципитат — образование твёрдой фазы (осадка) в растворе в результате химической реакции
 Преципитат — концентрированное фосфорное удобрение состава CaHPO4•2H2O
 Преципитат (иммунология)
 Преципитат (офтальмология)
 Преципитат кормовой

См. также 
 Преципитация